Darius Johnson-Odom (né en 1989), joueur américain de basket-ball ;
Freddie Odom (?), acteur, auteur, enseignant, et un homme politique américain ;
 Lamar Odom (né en 1979), joueur américain de basket-ball ;
 Leslie Odom Jr. (né en 1981), acteur et chanteur américain ;
 William E. Odom (né en 1932), militaire américain.